Ви́тебск — неэлектрифицированная узловая железнодорожная станция Витебского отделения Белорусской железной дороги, расположенная в одноимённом городе.

История 
Открыта в составе Динабурго-Витебской железной дороги в 1866 году. В 1868 году открыто движение по Витебско-Орловской железной дороге. С 1895 года в составе Риго-Орловской железной дороги.

В 1902 году с открытием ветки Витебск — Жлобин стала узловой станцией.

В 1904 году открыто движение по линии Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск II — Дно — Новосокольники — Витебск, построенной обществом Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.

Железнодорожный вокзал 
Первое здание вокзала станции Витебск было построено в 1866 году, в 1912 году оно было достроено.

В ходе Великой Отечественной войны старое здание вокзала было полностью разрушено. Современный терминал был построен в 1952 году, арх. Мезенцев Б. С.

В конце 2009 года начата реконструкция здания вокзала. На первом этапе было отремонтировано правое крыло здания. По состоянию на 2012 год ремонт здания вокзала окончен. Введено новое здание пригородных касс, в котором также имеется буфет, отделение банка и парикмахерская. В основном здании вокзала работают два панорамных лифта. Перроны и переходный путепровод накрыты светопроницаемыми навесами.

Движение и путевое развитие 
Станция обслуживает сразу несколько направлений:

 на север — на Езерище и Невель;
 на северо-запад — на Полоцк;
 на юг — на Оршу;
 на юго-восток — на Заольшу и Рудню.

Фотогалерея

Архивные источники

Ссылки 
 Витебск на wikimapia.org
 Станция Витебск на Фотолиниях БЧ
 Расписание движения пригородных поездов

Примечания 

Транспорт Витебска
Станции Витебского отделения Белорусской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Железнодорожные вокзалы Белоруссии
Железнодорожные станции и платформы Витебской области